Галеа́ццо () — итальянское имя. Известные носители:
 Галеаццо I Висконти (1277—1328) — сеньор Милана в 1322—1327 годах.
 Галеаццо II Висконти (ок. 1320—1378) — представитель дома Висконти, правитель Милана с 1354 по 1378 годы.